Seleuș ist der Name mehrerer Orte:

 Seleuș (Arad), Gemeinde im Kreis Arad in Rumänien
 Seleuș (Daneș), Dorf im Kreis Mureș in Rumänien
 Seleuș (Zagăr), Dorf im Kreis Mureș in Rumänien
 Seleuš, Dorf im Okrug Južni Banat in Serbien